Parete – comune in provincia di Caserta
Parete – elemento architettonico verticale
Parete – versante scosceso di una montagna
Parete cellulare – biologia